Кубок Італії з футболу 2001—2002 — 55-й розіграш Кубка Італії з футболу. Турнір стартував 12 серпня 2001 року, а завершився 10 травня 2002 року. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Парма» виграла у «Ювентуса» і в 3-й раз завоювала Кубок Італії.

Календар

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

Другий раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>9 вересня/24 жовтня 2001

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>3/24 жовтня 2001

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>4/25 жовтня 2001

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>10/29 листопада 2001

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>11/27 листопада 2001

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>11/28 листопада 2001

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>11 листопада/12 грудня 2001

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>12/29 листопада 2001

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>13/28 листопада 2001

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>11 грудня 2001/9 січня 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>12 грудня 2001/8 січня 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>9/17 січня 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>10/16 січня 2002

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>23 січня/6 лютого 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>31 січня/7 лютого 2002

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>25 квітня/10 травня 2002

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на kicker

2001–2002
Італія
Італія
2001 в італійському спорті
2002 в італійському спорті